Hindu může být:

Vyznavač hinduismu, hinduista
Hindu (Orissaare) — vesnice v estonském kraji Saaremaa, v obci Orissaare
Hindu (Salme) — vesnice v estonském kraji Saaremaa, v obci Salme
Hindu (Emmaste) — vesnice v estonském kraji Hiiumaa, v obci Emmaste